Ford Mondeo er en stor mellemklassebil produceret af Ford Motor Company. Denne artikel omhandler den fjerde modelgeneration, som har den interne typekode BA7, og som blev produceret i årene 2007 til 2014.

Historie 
Det første forstadie til designet på den fjerde generation af Mondeo kom med prototypen Iosis, som var udstillet på Paris Motor Show 2006. Serieversionen blev præsenteret på Geneve Motor Show i marts 2007 og kom på markedet i midten af juni samme år.

Ligesom sine forgængere fandtes Mondeo '07 fra starten i de tre karrosserivarianter combi coupé, sedan og stationcar (Turnier). Sedanen var længere og dyrere end combi coupé'en, da den blev forsøgt henvendt til den købergruppe som savnede en moderne Scorpio/Granada. Modellen var bygget på samme platform som S-MAX hhv. Galaxy, og rådede over det samme motorprogram. Topmotoren var i starten en 2,5-liters femcylindret turbomotor med 162 kW (220 hk) leveret af Volvo, som på daværende tidspunkt var ejet af Ford. For første gang siden introduktionen af Taunus '71 kunne en europæisk mellemklassebil fra Ford ikke leveres med V6-motor, da fabrikanten havde reageret på de ændrede køberforhold i klassen. Bilen var vokset betragteligt i alle dimensioner, og med en bredde på næsten 1,89 m og en længde på op til 4,86 m større end de fleste af konkurrenterne.

I filmen Casino Royale kunne der ses en Mondeo '07. Til dette formål stillede Ford en i Köln håndbygget prototype til rådighed.

Bilen fandtes i følgende udstyrsvarianter:
 Ambiente
 Black Magic (specialmodel, 2010)
 Business Edition (specialmodel, 2013)
 Champions Edition (specialmodel, 2012)
 Concept (2010)
 Cool & Sound
 Trend
 ECOnetic
 ECOnetic Titanium
 ECOnetic Trend
 S (siden 2011)
 Sport (specialmodel)
 Champions Edition (specialmodel, siden 2012)
 Ghia (til 2010)
 Ghia X (til 2008)
 Titanium
 Titanium S
 Titanium X (til 2008)
 Trend
 Viva

I foråret 2010 blev motorprogrammet i Mondeo udvidet med en 2,0-liters SCTi-benzinmotor med 149 kW (203 hk). Motoren var forsynet med den i konceptbilen Ford Iosis-MAX fra 2009 præsenterede EcoBoost-teknologi med bl.a. turboladning og direkte benzinindsprøjtning. Motoren var som standard kombineret med PowerShift-dobbeltkoblingsgearkassen, som allerede kunne fås i Focus og C-MAX.

En ny 2,0 TDCi-motor med 120 kW (163 hk) og et forbrug på 5,3 liter pr. 100 km afløste på samme tidspunkt 2,2 TDCi-motoren, og derudover kom alle dieselmotorerne til at opfylde Euro5.

Samtidig blev sedanversionen taget af programmet i flere lande som f.eks. Tyskland og Sverige, men blev fortsat solgt i Danmark.

Facelift 
I december 2010 blev Mondeo såvel optisk som teknisk opgraderet med bl.a. dagkørelys og flere nye motorer. I august 2011 kom begge SCTi-motorerne også med sekstrins manuel gearkasse.

I august 2014 blev produktionen af fjerde generation af Mondeo indstillet. Efterfølgeren kom på markedet to måneder senere.

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Mondeo i årgangene 2007 til 2014 klassificeret som følger:
 2015: Mindst 20% bedre end middelbilen

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Breddesport 
Ligesom allerede i 2008 vandt en Ford Mondeo også i 2009 i klasse SP4T i 24-timers løbet på Nürburgring. Team MSC Adenau e. V. stillede op med en Mondeo med 2,5-liters turbomotor. Den hurtigste rundehastighed lå på ; bilen kørte 123 runder på 23 timer, 57 minutter og 43,253 sekunder og lå dermed 14 runder foran andenpladsen.

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 2008 og 2012 (på tysk og fransk).
 Bil-Revyen 2009. Benjamin Media A/S, 3. november 2008. .
 Ford Mondeo instruktionsbog. Ford Motor Company, november 2007. Kodenr. 8S7J-19A321-HA (CG3535de) 11/2007 20080104145757 (på tysk).

Eksterne henvisninger 

2007
Store mellemklassebiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2007
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne